Ђурђиц може бити:

 Ђурђиц, хришћански празник
 Ђурђиц (Иванска), насељено мјесто у општини Иванска, Република Хрватска
 Ђурђиц (Крижевци), насељено мјесто града Крижевца, Република Хрватска